Personen
 Bannister (stripauteur) - Frans stripauteur
 Roger Bannister - Brits atleet en neuroloog
 James Bannister - Engels militair en gouverneur van Suriname
 Thomas Bannister - Engels militair en ontdekkingsreiziger van West-Australië
 Trevor Bannister - Brits acteur

Geografie
 Bannister Green - gehucht in Essex, Verenigd Koninkrijk
 Bannister (rivier) - rivier in West-Australië
 North Bannister - plaats in West-Australië